Giancarlo Sbragia (1926-1994), acteur, régisseur et dramaturge italien ;
 Mattia Sbragia (1952-), acteur italien ;
 Ricky Sbragia (1956-), footballeur écossais d'origine italienne.